Aumühle ist der Name folgender Gemeinden:

 Aumühle im Sachsenwald, Schleswig-Holstein im Kreis Herzogtum Lauenburg

Aumühle ist der Name folgender Ortsteile:

 in Deutschland:
 Baden-Württemberg
 Aumühle (Gosheim), Ortsteil der Gemeinde Gosheim, Landkreis Tuttlingen
 Aumühle (Eichstetten am Kaiserstuhl) Ortsteil der Gemeinde Eichstetten am Kaiserstuhl, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Aumühle (Wört), Teilort der Gemeinde Wört im Ostalbkreis in Baden-Württemberg
 Bayern
 Aumühle (Abensberg), Ortsteil der Stadt Abensberg, Landkreis Kelheim
 Aumühle (Alteglofsheim), Ortsteil der Gemeinde Alteglofsheim, Landkreis Regensburg
 Aumühle (Ansbach), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach
 Aumühle (Bad Königshofen im Grabfeld), Ortsteil der Stadt Bad Königshofen im Grabfeld, Landkreis Rhön-Grabfeld
 Aumühle (Breitenbrunn), Ortsteil der Marktes Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Aumühle (Burgbernheim), Ortsteil der Stadt Burgbernheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Aumühle (Buxheim), Ortsteil der Gemeinde Buxheim, Landkreis Unterallgäu
 Aumühle (Egling), Ortsteil der Gemeinde Egling, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Aumühle (Ehekirchen), Ortsteil der Gemeinde Ehekirchen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
 Aumühle (Freilassing), Ortsteil der Stadt Freilassing, Landkreis Berchtesgadener Land
 Aumühle (Fürstenzell), Ortsteil der Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau
 Aumühle (Haiming), Ortsteil der Gemeinde Haiming, Landkreis Altötting
 Aumühle (Hainsfarth), Ortsteil der Gemeinde Hainsfarth, Landkreis Donau-Ries
 Aumühle (Hilpoltstein), Ortsteil der Stadt Hilpoltstein, Landkreis Roth
 Aumühle (Hutthurm), Ortsteil der Marktes Hutthurm, Landkreis Passau
 Aumühle (Illertissen), Ortsteil der Stadt Illertissen, Landkreis Neu-Ulm
 Aumühle (Kastl), Ortsteil der Marktes Kastl, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Aumühle (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen
 Aumühle (Laberweinting), Ortsteil der Gemeinde Laberweinting, Landkreis Straubing-Bogen
 Aumühle (Landshut), Ortsteil der kreisfreien Stadt Landshut
 Aumühle (Lülsfeld), Ortsteil der Gemeinde Lülsfeld, Landkreis Schweinfurt
 Aumühle (Maßbach), Ortsteil der Marktes Maßbach, Landkreis Bad Kissingen
 Aumühle (Mühlhausen), Ortsteil der Gemeinde Mühlhausen, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Aumühle (Nassenfels), Ortsteil der Marktes Nassenfels, Landkreis Eichstätt
 Aumühle (Neufahrn in Niederbayern), Ortsteil der Gemeinde Neufahrn i.NB, Landkreis Landshut
 Aumühle (Pemfling), Ortsteil der Gemeinde Pemfling, Landkreis Cham
 Aumühle (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau
 Aumühle (Pöttmes), Ortsteil der Marktes Pöttmes, Landkreis Aichach-Friedberg
 Aumühle (Prem), Ortsteil der Gemeinde Prem, Landkreis Weilheim-Schongau
 Aumühle (Salching), Ortsteil der Gemeinde Salching, Landkreis Straubing-Bogen
 Aumühle (Schondorf am Ammersee), Ortsteil der Gemeinde Schondorf am Ammersee, Landkreis Landsberg am Lech
 Aumühle (Schrobenhausen), Ortsteil der Stadt Schrobenhausen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
 Aumühle (Seßlach), in Hattersdorf Ortsteil der Stadt Seßlach, Landkreis Coburg
 Aumühle (Speichersdorf), Ortsteil der Gemeinde Speichersdorf, Landkreis Bayreuth
 Aumühle (Steinbach am Wald), Ortsteil der Gemeinde Steinbach am Wald, Landkreis Kronach
 Aumühle (Tettenweis), Ortsteil der Gemeinde Tettenweis, Landkreis Passau
 Aumühle (Übersee), Ortsteil der Gemeinde Übersee, Landkreis Traunstein
 Aumühle (Weil), Ortsteil der Gemeinde Weil, Landkreis Landsberg am Lech
 Aumühle (Würzburg), Ortsteil und ehemaliges Unternehmen in der Stadt Würzburg
 Niedersachsen
 Aumühle (Wildeshausen), Ortsteil der Stadt Wildeshausen,
 Rheinland-Pfalz
 Aumühle (Haßloch), Mühle in Haßloch, Landkreis Bad Dürkheim
 Thüringen
 Aumühle (Görsbach), Ortsteil der Gemeinde Görsbach, Landkreis Nordhausen,
 in Österreich:
 Aumühle (Gemeinde Straning-Grafenberg), Ortslage von Straning-Grafenberg, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Aumühle (Gemeinde Berg), Ortschaft von Berg im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Aumühle (Gemeinde Fraham), Ortschaft von Fraham, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Aumühle (Gemeinde Pfarrkirchen), Ortsteil von Pfarrkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 in der Schweiz:
  im Kanton Thurgau,  siehe Frauenfeld
  im Kanton Zürich,  siehe Aumüli
 in Tschechien
 Aumühle, deutscher Name für Nivský Mlýn im Lužec-Tal (Aubachtal), Okres Chomutov
 Aumühle, eine zerstörte Mühle im Liboc-Tal (Aubachtal) im Gebiet des heutigen Truppenübungsplatzes Hradiště nördlich von Doupov (Duppau)

Aumühle ist der Name folgender Bahnhöfe:
 Bahnhof Aumühle der S-Bahn Hamburg und Regionalbahn
 ehemaliger Haltepunkt der Ampflwanger Bahn
 Haltepunkt der Bad Orber Kleinbahn

Aumühle ist der Name folgender Wassermühlen:
 die namensgebende „Au-Mühle“ („Owmole“) an der Schwarzen Au in Aumühle, jetzt Fürst-Bismarck-Mühle genannt
 Aumühle (Eichstetten) am Mühlbach, einem Zufluss der Dreisam
 zwischen Wahlshausen und Oberaula im Schwalm-Eder-Kreis
 am Verlauf des Speyerbachs, siehe Haßlocher Mühlen
 Obere Wassermühle bzw. Aumühle in Moers
 Stadtbibliothek in der Aumühle in Fürstenfeldbruck
 an der Altmühl in Eichstätt
 an der Lauer in Poppenlauer

Sonstiges:
 Aumühle (Darmstadt), Behinderteneinrichtung in Darmstadt-Wixhausen
 Steinbruch Aumühle bei Oettingen in Bayern